Игорь Игоревич Силантьев (; 3 января 1991, Одесса) — украинский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Черноморец». Первый тренер — В. З. Зубков. Был игроком юношеской сборной Украины. В «Черноморце» — с июля 2007 года.
За применение допинга с целью скрыть наличие алкоголя в организме был дисквалифицирован на четыре месяца. В октябре 2013 года перешёл в кировоградскую «Звезду». 23 февраля 2014 года Игорь расстался с ФК «Звезда» по обоюдному согласию. В 2016 году играл за любительскую одесскую команду «Пентагон».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Черноморец» Одесса
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Черноморец-2» Одесса
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)